Lugendorf heißen folgende geographische Objekte:

 Lugendorf (Gemeinde Sallingberg), Ortsteil von Sallingberg, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Lugendorf (Gemeinde Haag), Ortschaft der Gemeinde Haag am Hausruck, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Lugendorf (Gemeinde Tragwein), Ortschaft von Tragwein, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Lugendorf (Gemeinde Sinabelkirchen), Ortsteil von Sinabelkirchen, Bezirk Weiz, Steiermark
 Łubniany, Gemeinde in Polen (1936–1945)

Siehe auch:
 Luigendorf